Hilden bezeichnet:
 Hilden, Stadt in Nordrhein-Westfalen

Hilden ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Hilden (* 1963), deutscher Gitarrist, Ex-Journalist und Gitarrenhändler
 Henrik Hildén (1884–1932), finnlandschwedischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Jytte Hilden (* 1942), dänische sozialdemokratische Politikerin
 Thyra Hilden (* 1972), dänische Künstlerin, siehe Hilden & Diaz
 Wilhelm Hilden (1551–1587), deutscher Philosoph, Philologe, Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hilten
 Hilde
 Hildene